Johann Wilhelm Gehler ist der Name folgender Personen:

* Johann Wilhelm Gehler (Politiker, 1649) (1649–1713), deutscher Kurator und Politiker, Bürgermeister von Görlitz
 Johann Wilhelm Gehler (Politiker, 1696) (1696–1765), deutscher Kartograf und Politiker, Bürgermeister von Görlitz